Turnir u hokeju na travi na Olimpijskim igrama 1956. se održao u Australiji, u Melbourneu.

Natjecateljski sustav 
Momčadi su igrale u trima skupinama po jednostrukom ligaškom sustavu. Za pobjedu se dobivalo 2 boda, za neriješeno bod, a za poraz ništa. 

Pobjednici skupina te drugoplasirani iz skupine "C" su išle u poluzavršnicu. Pobjednik "A" je igrao s drugim iz "C", a pobjednici "B" i "C" međusobno. Pobjednici su igrali završnicu, a poraženi za brončano odličje.

Skupine 
Dvanaest momčadi je bilo raspoređeno u tri skupine s 4 momčadi. Skupina "C" je bila povlaštenija, jer su iz nje dvije momčadi odlazile u poluzavršnicu.

Skupina "A"
  Indija
  Singapur
  Afganistan
  SAD

Skupina "B"
  Uj. Kraljevstvo
  Australija
 Malaja
 Kenija

Skupina "C"
  Pakistan
  Njemačka
 Belgija
 Novi Zeland

Momčadi sudionice 
Sudjelovalo je dvanaest predstavništava: SAD-a, Belgije, Singapura, Malezije, Kenije, Afganistana, Novog Zelanda, Indije, Pakistana, Uj. Kraljevstva, domaćina Australije, i kao povijesnu zanimljivost, na MOO-ovu inicijativu, sastavljenu jedinstvenu momčad Njemačke.

Afganistan 
Ahmad Shah Abouwi, Abdul Kadir Nooristani, Ramazan Nooristani, Nasrullah Totakhail, Din Mohd Nooristani, Nour Ullah Nooristani, Jahan Gulam Nooristani, Mohd Anees Sher-Zai, Bakhteyar Gulam Mangal, Yahya Najam, Salah-ud-Din Ghazi, Mohd Amin Nooristani

Australija 
Louis Henry Hailey, Desmond William Spackman, Alan James Barblett, Kevin Meredith Carton, Keith Cecil Leeson, Dennis Arthur Kemp, Raymond Eric Whiteside, Ian Robinson Dick, Maurice Hinton Foley, Eric Robert Pearce, Gordon Charles Pearce, Melville Pearce

Belgija 
Jean Marcel van Leer, Jean-Marie Dubois, Jean Jacques Enderle, Jacques Vanderstappen, Roger Goossens, Luc Henri Decrop, Jean-Pierre Rensburg, André Muschs, Roger Paternoster, André Carbonnelle, Franz Lorette, Yvan Freedman, Eddy Carbonnelle, Pierre Dupont

Indija 
Shankar Laxmann, Singh Hardyal, Radhir Singh Gentle, Bakshish Singh, Govind Perumal, Raghbir Lal, Gurdev Singh, Leslie Walter Claudius, Amir Kumar, Raghbir Singh Bhola, Balbir Singh, Udham Singh, Charles Stephen, Ranganandham Francis

Kenija 
Roland J. H. Frank, Anthony Vaz, Balbir Singh Sidhu, Rosario S. P. Dalgado, Surjeet Singh Deol, Dudley Henry Coulson, Michael Estavo Pereira, Tejparkash Singh Brar, William K. Plenderleith, Reynold Anthony d'Souza, Aloysius Edward Mendonca, Tejinder Singh Rao, Gursaran Singh Sehmi, Hardev Singh Kular

Malaja 
Peter van Huizen, T. Nadarajah, N. Shanmuganathan, Wilfred Vias, Philip Selvaraj Sankey, S. Selvanayagam, Michael F. Shepherdson, Gian Singh, Sinnathamby Devendran, Chuah Eng Kim, Noel Arul, Sheik Ali, Gerald David Toft, Thomas Lawrence, Amanullah Karim, Shamsuddin Hamzah, Chuah Eng Cheng

Novi Zeland 
William Paul Schaefer, David Moss Goldsmith, John Charles Abrams, Reginald Johansson, Brian William Johnston, Joseph Christopher Tynan, Murray Clarke Loudon, Archie Campbell Currie, Noel Helmore Hobson, Guy Dalrymple McGregor, Ivan Desmond Armstrong, Phillip George Bygrave, Bruce Alexander Turner

Njemačka 
Alfred Lücker, Helmuth Nonn, Günther Ullerich, Hugo Budinger, Günther Brennecke, Werner Delmes, Eberhard Ferstl, Hugo Dollheiser, Heinz Radzikowski, Wolfgang Nonn, Werner Rosenbaum

Pakistan 
Ghulam Rasul, Manzoor Hussain Atif, Zakir Hussain, Noor Alam, Hussein Akhtar, Nasir Ahmad, Habibur Rehman, Hussain Mussarat, Mutih Ullah, Latifur Rehman, Abdul Hamid, Anwar Ahmad Khan, Munir Ahmad Dar, Habib Ali Kiddie

SAD 
Kurt Ucko, Walter William Stude, Tjerk Hidde Leegstra, Henry C. Clifford, Gerrit Kruize, Ray Whittlesberger, Félix Ucko, Harry Marcoplos, James Jongeneel, Kurt Orban, John Rote, E. Newbold Black, Stanley Harris Jr.
Trener: Kurt Orban.

Singapur 
Hamid Abdullah, Rudolf William Mosbergen, Edwin Jeyaceilan Doraisamy, William Douglas Hay, Sinnaduraj Vellupillai, Devadas Vellupillai, Frederick Fernandez, Arumugam Vijiaratnam, Percy Milton Pennefather, Osbert John De Rozario, Burdette Mathew Coutts, Chai Hon Yan, Michael George Wright

Uj. Kraljevstvo 
David Douglas Archer, John Anthony Strover, Denys Carnill, John Cockett, Francis Howard Davis, Anthony John Robinson, Frederick Hugh Scott, Neil Millward Forster, David Frederick Thomas, John Conroy, Michael Owen Doughty, Geoffrey Michael Cutter, Colin Henry Dale, Stephen Henry Johnson

Mjesta odigravanja susreta

Rezultati

Prvi krug - po skupinama

Skupina "A" 

Završna ljestvica

Indija je prošla u poluzavršnicu.

Skupina "B" 

Završna ljestvica

Uj. Kraljevstvo i Australija su igrale dodatni susret da bi se odredilo pobjednika u skupini.

Uj. Kraljevstvo je prošlo u poluzavršnicu.

Skupina "C" 

Završna ljestvica

Pakistan i Njemačka su prošli u poluzavršnicu.

Doigravanje 

Poluzavršnica

Za brončano odličje

Završnica

Pobijedila je momčad Indije.

Završni poredak

Izvori i referencije 
 
 
 Službeni izvještaj s OI-ja 1956.

Hokej na travi
Hokej na travi na Olimpijskim igrama
1956